Hohelied der Liebe steht für:
 Hoheslied, auch Hohelied Salomos, ein Buch des Alten Testaments
 Hohelied der Liebe (1. Korinther 13), der Hymnus an die Liebe im 13. Kapitel des 1. Korintherbriefs, einem Buch des Neuen Testaments
Filmtitel:
 Manon. Das hohe Lied der Liebe (1919), deutscher Stummfilm 
 Das Hohelied der Liebe (Engel der Sünde, 1943), französisches Filmdrama von Robert Bresson

Siehe auch:
 Hávamál, auch Des Hohen Lied, Gedichtsammlung aus der Edda